АЕЛ 1964 (на  – „Атлитики Еноси Ларисас 1964“), превежда се като „Атлетичен съюз на Лариса“ или просото Лариса, е футболен клуб от Гърция, играещ в гръцката Суперлига. Отборът е спечелил 2 купи (1985 и 2007 г.) и има два финала. Клубът е известен само като Лариса.

АЕЛ 1964 е един от петте най-добри гръцки отбори.

История 
Първоначалното име на клуба е Атлетики Еноси Ларисас. Основан е след сливането на четири местни клуба – Ираклис Лариса, Арис Лариса, Токситис Лариса и Ларисайкос. Спечелва промоция през 1972/73, но остава само два сезона. След връщането му в елита тимът играе 3 финала за купата (1982 г., 1984 г., 1985 г.) като печели последния с 4:1 над ПАОК. Спечелвайки шампионата през 1998 г. тимът изпада в тежка криза до 2000 г. Отборът изпада в трета дивизия и е напът да банкрутира. Клубът е задължен да смени името си на АЕЛ 1964 след банкрута. Сезон 2004/05 се оказва доста добър, печелейки втората дивизия и стигайки до четвъртфиналите на купата. АЕЛ има добри сезони и в Суперлигата оттогава. През сезон 2007/08 стигат до групите за Купата на УЕФА, отстранявайки Блекбърн Ровърс. След сезон 2008/09 завършва пети, печелейки място за Лига Европа, но бива отстранен.

Титли 
АЕЛ е единственият отбор от провинцията, който е печелил гръцкия шампионат. Това става през 1988 г. АЕЛ губи два финала от Панатинайкос, преди да спечели купата срещу ФК ПАОК с 4:1.

 Гръцка Лига:
  Шампион (1): 1987/88
  Вицешампион (1): 1982/83
  Купа на Гърция:
  Носител (2): 1985, 2007
  Финалист (2): 1982, 1984
 Суперкупа на Гърция:
  Финалист (2): 1988, 2007

Спечелването на гръцката купа през 2007 
АЕЛ 1964 вдига Купата на Гърция през 2007 г. за втори път в историята си, след като побеждава фаворита Панатинайкос с един гол разлика. Първият гол падна в третата минута след изпълнението на пряк свободен удар на Фотакис и удара с глава на Жозеф Козлеж. Преди края на първото полувреме е отсъдена дузпа за Панатинайкос, изпълнена прекрасно от Димитрис Пападополу. Малко преди края на мача Хенри Антчует вкарва със силен удар след прекрасно подаване на Фотакис.

Европейски мачове

Настоящ състав

Стадион 
[[Файл:AEL GREEK CUP WINER 2007.jpg|мини]АЕЛ, 2007 г.]
АЕЛ играе домакинските си срещи на стадион „Алказар“ в Лариса, Гърция. Стадионът е дом на АЕЛ от 1964 г. Има планове за играждането на нов модерен стадион в предградията на Лариса с името „АЕЛ Арена“.

Известни футболисти 
  Георги Цингов
  Васил Драголов
  Михалис Зиогас
  Йоргос Мицибонас
  Василис Карапиалис
  Теофанис Гекас
  Димитрис Салпингидис
  Луиш Боа Морте

Известни треньори 
  Яцек Гмох
  Христо Бонев

Български футболисти 
  Христофор Хубчев ( 2018 – 2019 )

Източници 
 www.stadia.gr

Гръцки футболни отбори
Лариса